Ala kan syfta på

 Ala (gudinna) hos igbofolket i Nigeria
 Ala (arkitektur) – ett privatbostadshus i romersk arkitektur
 -ala – ett ortnamnsefterled
 Alanin –  en aminosyra som är en byggsten i proteiner
 Alfa-linolensyra – en essentiell fettsyra
 Alfa-liponsyra – en antioxidant, se liponsyra
 Bergvik och Ala – tidigare skogsindustriföretag, verksamt främst i Hälsingland och Gästrikland

Geografi

Belarus 

 Ala (vattendrag i Belarus),

Estland 

 Alajõgi, vattendrag, Ida-Viru län, 
 Ala (ort), Valga län, Helme vald,

Italien 

 Ala di Stura (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 
 Ala, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Sverige

Ala distrikt –  ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län
 Ala socken – en socken på Gotland
 Ala landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län
 Ala församling – en tidigare församling
 Ala kyrka – en kyrkobyggnad i Ala socken i Visby stift
 Ala kontrakt – ett kontrakt i Uppsala stift inom Svenska kyrkan
 Ala tingslag – ett tingslag i Gävleborgs län
 Ala, Laholms kommun – en småort i Laholms kommun
 Ala, Söderhamns kommun – en ort i Söderhamns kommun

Se även
 Ale

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar